Dellwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dellwood (Florida)
 Dellwood (Georgia)
 Dellwood (Minnesota)
 Dellwood (Missouri), im St. Louis County
 Dellwood (New York)
 Dellwood (North Carolina)
 Dellwood (Oregon)
 Dellwood (South Carolina)
 Dellwood (Tennessee)
 Dellwood (Wisconsin), im Adams County
 Dellwood (Sauk County, Wisconsin)